Gísli Brynjúlfsson kan syfta på:

* Gísli Brynjúlfsson den äldre (1794–1827), isländsk präst
 Gísli Brynjúlfsson den yngre (1827–1888), isländsk filolog